Kirjuchin () ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Anatoljewitsch Kirjuchin (1987–2011), russischer Eishockeyspieler
 Nikolai Iwanowitsch Kirjuchin (1896–1953), sowjetisch-russischer Generalleutnant 
 Wladimir Iwanowitsch Kirjuchin (1922–2003), sowjetisch-russischer Ingenieur

siehe auch
 Kiryukhin